Che tesoro che sei è un brano del cantautore italiano Antonello Venditti, quarta traccia dell'album Goodbye Novecento, pubblicato il 24 settembre 1999.

Il videoclip 
Il video del brano è della regia di Stefano Salvati, girato in un freddo periodo invernale a Bologna, dove viene più volte inquadrata la storica e centralissima piazza Santo Stefano

Note